Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2015 — 5-й розыгрыш Суперкубка Европы, который проходит с 6 октября по 7 октября 2015 года в Брен-л’Аллё (Бельгия). В Розыгрыше принимают участие четыре команды: Ройал Касторс Брен (Бельгия), УСК Прага (Чехия), УГМК (Россия) и ЕСБ Вильнёв-д’Аск (Франция).

Турнирная сетка

Матчи

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2015 год в баскетболе